Марсело Филиппини (; р. 4 августа 1967, Монтевидео) — уругвайский профессиональный теннисист и теннисный тренер, победитель 8 турниров Гран-при и АТР в одиночном и парном разрядах.

Спортивная карьера 
Марсело Филиппини, сын теннисного тренера, начал сам играть в теннис уже в пять лет. В 1985 году провёл свои первые игры в составе сборной Уругвая в Кубке Дэвиса, дважды уступив соперникам из Колумбии.

Первые победы в Кубке Дэвиса Филиппини одержал в 1987 году, выиграв обе своих встречи с колумбийскими теннисистами. С июня того же года он начал регулярно участвовать в профессиональных турнирах, уже в августе выиграв в Сан-Паулу свой первый «челленджер» в одиночном разряде, а в ноябре повторив этот результат там же уже в паре с другим уругвайцем Даниэлем Монтесом де Ока. В июне 1988 года, победив во французском Клермон-Ферране на своём втором «челленджере», он вошёл в число ста сильнейших теннисистов мира, а месяц спустя выиграл свой первый турнир Гран-при — Открытый чемпионат Швеции, по ходу выведя из борьбы 23-ю ракетку мира, хозяина соревнований Йоакима Нюстрема. Осенью он ещё дважды пробивался в финалы турниров Гран-при, по одному разу в одиночном и парном разряде, причём в парах победил, и окончил год на 53-м месте в рейтинге АТР в одиночном разряде и на ближайших подступах к сотне сильнейших в парном.

В дальнейшем карьера Филиппини складывалась без особых взлётов и падений. Примерно по разу в год он выходил в финал турниров Гран-при (позже — АТР-тура) в одиночном разряде, раз в два года добавляя к этому финал в парах. За десять лет выступлений с 1988 по 1997 год он выиграл пять таких турниров (в том числе два в 1997 году) в одиночном и три в парном разряде. Выступления в турнирах Гран-при и АТР он совмещал с игрой в «челленджерах», где завоевал ряд титулов на грунтовых кортах в Сан-Паулу, Салоу (Испания), Бухаресте, Тунисе и Барселоне. Вплоть до 1998 года, с перерывами в комце 1991 — начале 1992 годов и с конца 1995 до осени 1996 года, он оставался в числе ста лучших теннисистов мира в одиночном разряде (высшая позиция — тридцатая во второй половине 1990 года), а в парах с перерывами входил в Top-100 с октября 1988 по январь 1990-го. Хотя даже в лучшие годы карьеры в его активе почти не было побед над представителями первой десятки рейтинга, он всё же смог нанести поражения седьмой ракетке мира Ивану Лендлу в первом круге Открытого чемпионата Италии 1993 года и третьей ракетке мира Томасу Мустеру на Открытом чемпионате Нидерландов 1995 года.

В 1994 году, принеся команде Уругвая семь очков в девяти играх с соперниками с Кубы, Багамских островов и из Аргентины, Филиппини дошёл с ней до плей-офф Мировой лиги Кубка Дэвиса, но там проиграл две встречи из трёх, и в итоге уругвайцы уступили австрийцам и так и не вышли в мировую лигу. Своего высшего успеха в турнирах Большого шлема он добился уже на излёте карьеры, в 1999 году, когда, занимая 140-е место в рейтинге, обыграл на Открытом чемпионате Франции четырёх соперников из первой сотни рейтинга, в том числе 13-ю ракетку мира Грега Руседски, и дошёл до четвертьфинала. Завершив выступления в индивидуальных турнирах летом 2000 года, он ещё продолжал выступать за сборную, проведя в её составе три матча во II Американской группе Кубка Дэвиса в 2001 году и принеся ей два очка в трёх парных встречах. Он остаётся рекордсменом сборной Уругвая по числу проведенных матчей (33) и одержанных побед — как в одиночном разряде (31, наравне с Диего Пересом), так и в общей сложности (42). Ещё один рекорд Филиппини установлен в 1996 году в первом круге турнира в Марокко: в одном из геймов его матча с испанцем Альберто Берасатеги счёт «ровно» восстанавливался 28 раз.

С 1998 по 2000 год Филиппини был вице-президентом Совета игроков АТР. После окончания игровой карьеры он работал тренером; среди его подопечных были аргентинские теннисисты Мариано Сабалета (под его руководством дошедший до четвертьфинала Открытого чемпионата США и поднявшийся в рейтинге со 107 до 30 места) и Хуан Мартин дель Потро. Он также возглавлял сборную Уругвая в Кубке Дэвиса.

Финалы турниров Гран-при и АТР за карьеру (15)

Одиночный разряд (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Парный разряд (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт 
 
 

Теннисисты Уругвая
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисные тренеры Уругвая
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года